Sivan est 
 Sivan : Un mois du calendrier hébreu

Patronyme 

 Avishai Sivan (-), réalisateur israélien ;
 Daniel Sivan (né en 1949), professeur d'études hébraïques ;
 Eyal Sivan (né en 1964), producteur, réalisateur, essayiste et scénariste israélien ;
 Grégoire Sivan (né en 1975), est un monteur, réalisateur et scénariste français de courts métrages d'animation
 Jacques Sivan (né en 1955), poète français ;
 Santosh Sivan (né en 1964), directeur de la photographie, scénariste, producteur indien 
 Troye Sivan (né en 1995), acteur et chanteur australien

Prénom 
Şivan est le prénom de :
 Şivan Perwer (né en 1955), un poète, chanteur et joueur de saz kurde.